Појам  може да се односи на:

Герхард Шредер, немачки политичар
Ернст Шредер (математичар),
Ернст Шредер (глумац),
Денис Шредер, немачки кошаркаш
Секач, лик из стрипа о Нинџа корњаџама